Badar kan syfta på
 Bad
 Kecamatan Badar, ett distrikt i Indonesien